Meervoud van plooi
 Plooien (constructieleer)
 Vouwen
 Plisseren (textiel)